Черненок — славянская фамилия.
 Черненок, Михаил Яковлевич (1931—2019) — советский и российский писатель детективного жанра.
 Черненок, Павел Николаевич (1920—1971) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.